Elektrofiele aromatische substitutie, een type organisch-chemische reactie
 de IATA-code van de luchthaven van San Sebastián
 EAS (bedrijf), een wapenfabrikant